Bando ist:
 Bando (Kampfsport), burmesische Kampfsportart
 Bando (Lied), Lied der italienischen Rapperin Anna (2020)
 das Pseudonym des Graffiti-Künstlers Philippe Lehman

Bando oder Bandō ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Bando (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryūji Bando (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Sal Bando (* 1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 Serge Bando (* 1988), kamerunischer Fußballspieler
 Bandō Tamasaburō V. (* 1950), japanischer Kabuki-Spieler (Künstlername)
 Bandō Tsumasaburō (1901–1953), japanischer Schauspieler
 Wilhelm Bando (1819–1899), preußischer Forstwissenschaftler 
 Yūta Bandō (* 1996), japanischer Leichtathlet

Bandō steht für:
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Bandō
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Tokushima: Bandō (Tokushima) (heute: Naruto (Tokushima))
 das Kriegsgefangenenlager Bandō in genannter Stadt
 eine Bezeichnung für Ostjapan